Echimyini — триба гризунів, запропоноване в 2016 році, яке містить 13 сучасних родів: Echimys, Phyllomys, Makalata, Pattonomys, Toromys, Diplomys, Santamartamys, Isothrix, Dactylomys, Olallamys, Kannabateomys, Lonchothrix, Mesomys. Усі ці види є деревними.

Примітки 

Триби ссавців